Watten (comune), comune francese
 Watten (gioco), gioco a carte tirolese